Pulcher var namnet på en familj tillhörande gens Claudia.

Kända medlemmar